El nombre Brian Jones puede hablarnos de:

Brian Jones (músico) uno de los componentes del grupo musical Rolling Stones.
Brian Jones (aeronauta) dio la primera vuelta al mundo pilotando un globo aerostático.  
Brian Jones (baloncestista) jugador de baloncesto estadounidense del Plus Pujol Lleida.